Кызылкум (узб. Qizilqum, каз. Қызылқұм: «красные пески») — многозначный термин тюркского происхождения, может означать:

 Кызылкум — пустыня в Средней Азии.
 Кызылкум — газовое месторождение в Туркмении.
 «Кызылкум» — узбекский футбольный клуб из города Зарафшан.
 Кызылкум — сельский сход граждан в Фаришском районе Джизакской области.

Населённые пункты 
 Кызылкум — село в Жетысайском районе Туркестанской области.
 Кызылкум — село в Шардаринском районе Туркестанской области.